Джеймс Джонсон (1753? — 26 февраля 1811) — шотландский гравёр, издатель музыкальных произведений, популяризатор шотландского фольклора. Джеймс Джонсон, был знаком с Робертом Бёрнсом, с ним Джонсон начал издавать сборник «». В этом издании публиковалось множество шотландских баллад и собственных произведений Бёрнса.

Биография 
Джонсон родился в долине , в Шотландии в семье пастуха и был третьим из четырех детей в семье.

Вероятно, он учился граверному мастерству под руководством Джеймса Рида из Эдинбурга. Джонсон был очень плодовитым гравером: более половины нот, напечатанных в Шотландии с 1772 по 1790 год вышли из под его резца. Его ранние гравюры, включая «Шесть канцонов для двух голосов» (1772), «Сборник любимых шотландских мелодий…» «Покойный мистер Ч. Маклин и другие выдающиеся мастера» (ок. 1772 г.) и «Двадцать менуэтов» (1773 г.) Дэниела Доу,- были выполнны на меди.

В 1786 году он официально стал принадлежать к городскому сословию Эдинбурга.

2 июля 1791 года он женился на Шарлотте Грант, дочери писателя Локлана Гранта. У них был сын Джеймс, крещенный 13 сентября 1792 года, который, похоже, не дожил до своего совершеннолетия.

в 1790 году на Луунмаркете в Эдинбурге Джонсон открыл музыкальный магазин Johnson & Co. После смерти основателя магазин продолжал действовать до 1815 года под названием Johnson & Anderson — дело вёл ученик Джонсона Джон Андерсон.

Джеймс Джонсон умер в Эдинбурге 26 февраля 1811 года. В марте 1819 года, был озвучен сбор в поддержку его вдовы.

«Шотландский музыкальный музей» 
К моменту знакомства Джонсона с Робертом Бернсом, у Джонсона был план выпустить двухтомный сборник шотландских, ирландских и английских песен. Позже характер проекта изменился: его объем был ограничен шотландскими песнями, а количество томов возросло до шести, выпущенных с 1787 по 1803 год. Успех концепции не сопровождался финансовой безопасностью Джонсона. Бернс написал 184 произведения; некоторые из них были оригинальными, в том числе многие из его самых известных текстов, а другие были переделками старых баллад или взяты из них. Предисловия к некоторым томам были написаны Бернсом, который фактически редактировал произведение. Джонсон попробовал оловянные пластины, чтобы сократить производственные затраты. Бернс подготовил чересстрочную версию первых четырех томов Музея для Роберта Ридделла.

Примечания

Ссылки 
 

Гравёры Великобритании
Издатели Великобритании
Музыковеды Великобритании